Grand Prix Czech I na Żużlu 2021 – 1. turniej rozegrany w Pradze
 Grand Prix Czech II na Żużlu 2021 – 2. turniej rozegrany w Pradze